Carlos de Borbón es uno de los nombres más usados por los miembros de la Casa de Borbón y el que poseían gran parte de los condes, duques, príncipes y reyes de esta casa dinástica:

 Carlos I de Borbón, Carlos I de Borbón, duque de Borbón (1401-1456);
 Carlos II de Borbón, Carlos II de Borbón, duque de Borbón (1434-1488);
 Carlos III de Borbón, Carlos III de Borbón-Montpensier, duque de Borbón (1490-1527);
 Carlos IV de Borbón, Carlos IV de Borbón-Vendôme, duque de Borbón (1489-1537);
 Carlos I de Borbón (arzobispo de Ruan), Carlos de Borbón-Vendôme, arzobispo de Ruan (1523-1590);
 Carlos, Duque de Berry, Carlos de Borbón, duque de Berry y conde de Ponthieu (1686-1714); 
 Carlos III de España, Carlos III de Borbón, rey de España (1716-1788);
 Carlos IV de España, Carlos IV de Borbón, rey de España (1748-1819);
 Carlos X de Francia, Carlos X de Borbón, rey de Francia (1757-1836);
 Carlos Fernando de Francia, Carlos de Borbón, duque de Berry (1778-1820);
 Carlos María Isidro de Borbón, Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente carlista al trono de España (Carlos V) (1788-1855);
 Carlos II de Parma, Carlos II de Borbón-Parma, duque de Parma (1799-1883);
 Carlos Luis de Borbón y Braganza, Carlos Luis de Borbón, pretendiente carlista al trono de España (Carlos VI) (1818-1861); 
 Carlos III de Parma, Carlos III de Borbón-Parma, duque de Parma (1823-1854);
 Carlos María de Borbón y Austria-Este, Carlos María de Borbón, pretendiente carlista al trono de España (Carlos VII) y trono de Francia (Carlos XI) (1848-1909);
 Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria (1870-1949);
 Carlos Hugo de Borbón-Parma, Carlos Hugo de Borbón-Parma, duque de Parma y pretendiente carlista al trono de España (Carlos Hugo I)(1930-2010);
 Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria (1938-2015);
 Carlos Javier de Borbón-Parma, duque de Parma y actual pretendiente carlista al trono de España (Carlos Javier I) (1970-).